Логуш, також Лоґуш — українське прізвище, утворене від особового імені Логин (Лонгин).

Відомі люди 
 Логуш Василь Володимирович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Логуш Володимир Васильович — майор Збройних сил України, кавалер ордена Богдана Хмельницького III ступеня
 Лоґуш Володимир Іванович (1904—1979) — адвокат, громадський діяч, доктор права.
 Логуш Михайло — автор книги «Бої під Бродами» (англ.)
 Логуш Руслан Михайлович — канадський графік і живописець українського походження.
 Логуш Омелян Іванович (1912—1982) — теоретик і організатор боротьби УПА, діяч ОУН, член УГВР, журналіст-публіцист
 Логуш Степан Іванович (* 1975/1976) — підполковник МВС України, командир військової частини Нацгвардії № 1141, був поранений в Маріуполі.
 Логуш Тетяна Іванівна (* 1960) — українська благодійниця та громадська діячка, дружина Юрія Логуша.
 Логуш Юрій Омелянович (* 1945) — український підприємець і меценат

Примітки 

Українські прізвища